Смо́лкин — фамилия.

Известные носители 
 Смолкин, Борис Григорьевич (род. 1948) — советский и российский актёр.
 Смолкин, Глеб Борисович (род. 1999) — российский фигурист, сын Б. Г. Смолкина.